На игле:
 На игле — дебютный роман шотландского писателя Ирвина Уэлша.
 На игле — фильм британского режиссёра Дэнни Бойла, экранизация романа Уэлша (1996). Его продолжение 2017 года «T2: Трейнспоттинг» иногда могут называть «На игле 2».

См. также 
 На игре